Les Mées je ime dveh krajev v Franciji:

 Les Mées, naselje in občina v departmaju Alpes-de-Haute-Provence,
 Les Mées, naselje in občina v departmaju Sarthe.

Glej tudi 
 Mées, naselje in občina v departmaju Landes.